Francja:
 Rimbach-près-Guebwiller – miejscowość
 Rimbach-près-Masevaux – miejscowość

Niemcy:
 Rimbach – dzielnica Schlitz
 Rimbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Cham
 Rimbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rottal-Inn
 Rimbach – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Bergstraße